Thomas Bredsdorff henviser til flere artikler:

 Thomas Bredsdorff (direktør) (1847-1913) – direktør for Flensborg Skibsværft (Thomas Christian Sophus Bredsdorff)
 Thomas Bredsdorff (skolemand) (1868-1922) – dansk højskolemand (Thomas Vilhelm Birkedal Bredsdorff)
 Thomas Bredsdorff (litteraturhistoriker) (født 1937) – dansk professor i nordisk litteratur